Il nome Maria Amalia d'Asburgo può riferirsi ai seguenti personaggi:
Maria Amalia d'Asburgo, figlia di Giuseppe I d'Asburgo e moglie di Carlo VII di Baviera;
Maria Amalia d'Asburgo-Lorena, figlia di Maria Teresa d'Austria e moglie di Ferdinando di Borbone;
Maria Amalia d'Asburgo-Lorena (1780-1798), figlia di Leopoldo II d'Asburgo-Lorena;